Comeblack — альбом-сборник немецкой хард-рок-группы Scorpions, вышедший в 2011 году.

Об альбоме 
Comeblack состоит из перезаписанных хитов группы и кавер-версий песен, которые были популярны в 1960—1970 годах. Он был анонсирован 3 октября 2011 года, и дата выпуска была назначена на 4 ноября 2011 года. Альбом издается Sony Music Entertainment и доступен на CD и виниловых дисках. Диск поднялся до 90-го места в американском хит-параде Billboard 200.

Список композиций 

* Бонусная версия на японском издании альбома.

** Бонусная версия на французском и японском изданиях.

Чарты

Примечания 

Альбомы Scorpions
Альбомы Sony Music Entertainment